Francesco Buonamici (1533-1603) – medico e filosofo italiano
Francesco Buonamici (1832-1921) – giurista italiano
Francesco Buonamici (1596-1677) – architetto, pittore e incisore italiano
Giovanni Francesco Buonamici (1592-1669) – diplomatico italiano
Giovan Francesco Buonamici, o Gian Francesco (1692-1759) – architetto e pittore barocco italiano